Промышленный район — один из трёх районов города Ставрополя.

Расположен в западной части города. Является самым крупным районом краевого центра.

История 
Промышленный район был образован 12 апреля 1977 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1977 года № 5-93/2.

24 марта 1977 года было принято постановление бюро краевого комитета КПСС об образовании Промышленного РК КПСС в г. Ставрополе и утверждено оргбюро Промышленного района. Затем была проведена работа по подбору руководящих кадров района, созданию партийного и депутатского активов. В этот же период были рассмотрены предложения по размещению руководящих органов районного комитета КПСС, райисполкома и его отделов, районного отдела внутренних дел, прокуратуры и т. д.

Из депутатов районных Советов — Ленинского и Октябрьского — был сформирован депутатский актив, а 12 апреля 1977 года созвана и проведена первая сессия районного Совета депутатов трудящихся Промышленного района, на которой был избран исполнительный комитет. Первым председателем райисполкома стал А. А. Рогожников. Заместителем был избран Б. Е. Черноволенко, а секретарем исполкома — В. П. Попова.

Первая партийная конференция Промышленного района состоялась 20 апреля 1977 года. Первым секретарем РК КПСС был избран Б. М. Чурсанов, вторым секретарем РК КПСС — Р. Ф. Базикова, а секретарем РК КПСС — В. В. Квасов.

Население

Органы власти 
Исполнительная власть в Промышленном районе представлена администрацией района. Как территориальный орган местного самоуправления администрация Промышленного района города Ставрополя образована в 2002 году. Осуществляет возложенные задачи и полномочия в соответствии с Постановлением главы города Ставрополя от 21.02.2005 № 584 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Ставрополя».

В июне 2020 года исполняющим обязанности главы администрации Промышленного района города Ставрополя стал первый заместитель главы администрации Красношлык Александр Анатольевич.

Микрорайоны 
Промышленный район включает 15 микрорайонов (порядковые номера 17—31), которые управляются советами микрорайонов (советами территориального общественного самоуправления).

Экономика 
На территории района работает свыше 14 тысяч предприятий и предпринимательских структур, среди которых: акционерные общества "Ставропольский радиозавод «Сигнал», «Монокристалл», "Молочный комбинат «Ставропольский», «Ставропольмебель», «Нептун», а также другие ведущие предприятия.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляют муниципальные унитарные предприятия «Ремонтно-строительное предприятие», «Коммунальник», «Жилищно-эксплуатационный участок — 14», а также более 50 управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд района.

В районе действует крупнейший в крае выставочный центр «Прогресс», являющийся членом Российского союза выставок и ярмарок.

Образование, культура и отдых 
В Промышленном районе находятся 16 учреждений культуры, 61 образовательное учреждение, в том числе: 8 высших учебных учреждений; 5 учреждений среднего и начального профессионального образования; 19 муниципальных общеобразовательных учреждений; 28 дошкольных общеобразовательных учреждений; 2 учреждения дополнительного образования детей; 2 негосударственных общеобразовательных учреждения.

Излюбленных местом отдыха горожан является парк Победы, ставший одним из лучших в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Страница Администрации Промышленного района города Ставрополя на официальном сайте Администрации города Ставрополя
 Паспорт Промышленного района города Ставрополя
 Прокуратура Промышленного района города Ставрополя
 Промышленный районный суд города Ставрополя

Районы Ставрополя
Появились в 1977 году в России
1970-е годы в Ставропольском крае
Районы, образованные в 1977 году